Werder kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Virtsu, ort i Pärnumaa,

Tyskland 

 Werder, Mecklenburgische Seenplatte – kommun, Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Werder, Ludwigslust-Parchim – kommun, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern,  
 Werder (Havel) – kommun, Brandenburg,  
 Werder, Rehfelde – ort, Rehfelde, Brandenburg  
 Werder, Märkisch Linden – ort, tidigare kommun, Märkisch Linden, Brandenburg